Торткуль — название населённых пунктов в Казахстане:

 Торткуль — село в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.
 Торткуль — село в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области.

См. также 
 Тортколь
 Турткуль